Иданья-а-Велья — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.
 Иданья-а-Велья — средневековый замок во фрегезии Иданья-а-Велья поселка Иданья-а-Нова округа Каштелу-Бранку Португалии.